Egg (anglicky „vejce“) může být:

 Egg (skupina) – britská hudební skupina
 Egg (Vorarlbersko) – obec v Rakousku ve spolkové zemi Vorarlbersko
 Egg (Švýcarsko) – obec ve Švýcarsku
 EGG (medicína) – Elektrogastrografie (diagnostická metoda)
 Egg an der Günz – obec v německé spolkové zemi Bavorsko

Externí odkazy